Landouzy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Landouzy-la-Ville, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Landouzy-la-Cour, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,